La Mémoire de métal est la sixième histoire de la série Natacha de Étienne Borgers et François Walthéry. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Résumé 
Soirée agitée pour Natacha, une collègue et amie investit son appartement, des tueurs à ses trousses. Elle a fait trempette dans un trafic de diamants et détient une petite boîte en métal qu'elle croyait une boîte à savon mais qui pourrait bien être d'une importance capitale. Les tueurs déboulent et font le coup de feu, Natacha en réchappe mais pas sa jeune amie. Natacha file à l'aéroport, chercher à la consigne l'objet en question que son infortunée collègue y avait déposé. Les tueurs sont déjà là. Natacha réquisitionne la nouvelle mini de Walter alors en vol et, sur fond de neige et de froid, une folle poursuite s'engage, de rues en rues, de bars en bars, coups de feu, sang, mort… Natacha gagne à tous coups. Son amie a eu de la chance, elle n'était que blessée et l'objet est une sorte d'écrin informatique plein de données internationales, les trafiquants étaient des espions.

Personnages 
 Natacha, bien sûr et son ami Walter (ils ne seront réunis qu’aux dernières images).
 le commandant Petersen, un dur qui avait lui aussi goûté de ce trafic mais luttera aux côtés de Natacha.
 le commissaire Morel ressemblant, , au commissaire Bourrel des Cinq Dernières Minutes.

Historique 
Walthéry planchait sur un épisode plus joyeux quand le décès subit de son père assombrit son enthousiasme. Délaissant l'ébauche, il s'attèle à ce qui deviendra La Mémoire de métal.  Inspirée dans son action par les polars d'alors (French Connection surtout)  et par leur violence et leur noirceur, ramenant au désarroi de Walthéry lui-même en ce temps de deuil, cette aventure, brève et sans coup de théâtre, est à mettre à part dans la saga Natacha.

Une fois ce récit achevé, Walthéry, apaisé, revint à son ébauche et en fit l'épisode Un brin de panique. Les deux histoires sont réunies dans l'édition de l'album , La Mémoire de métal.

Publication

Revues

Album

Lien externe 
 

Histoire de Natacha
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1973